Светско првенство у ватерполу за жене 2007. се одржало од 19. марта до 31. марта 2007. као део 12. Светског првенства у воденим спортовима 2007. у Мелбурну, у Аустралији. Такмичења су се одржавала у Мелбурнском спортском воденом центру. Бранилац титуле је била репрезентација Мађарске, која је освојила Светско првенство 2005. у Монтреалу, у Канади.

После овог првенства, нови светски шампион постала је репрезентација САД која је у финалу победила Аустралију са 6-5. У борби за треће место, Мађарска је изгубила од Русије са 9-8.

Такмичење по групама

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Борбе за четвртфинале

Финалне борбе

Од 5 до 8 места

Од 9 до 12 места

Од 13 до 16 место

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
 ФИНА ватерполо сајт
 Melbourne 2007

Светско првенство у ватерполу
Светско првенство у воденим спортовима 2007.
Ватерполо у Аустралији
Спорт у Мелбурну
Ватерполо у 2007.

de:Wasserball-Weltmeisterschaft 2007
fr:Championnats du monde de water polo 2007
hr:Vaterpolsko SP 2007.
sh:Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2007